Амр ибн Салям ибн Хусейн аль-Хузаи () — сподвижник пророка Мухаммада, родственник поэта .

Биография 
В марте 628 года между мусульманами и курайшитами-язычниками был заключён договор в местечке Худайбия близ Мекки. Возвращаясь с Худайбийского договора, Амр подарил пророку Мухаммаду овцу и верблюда и получил его мольбу.

После заключения договора юноша из племени хузаа отрубил голову представителю племени кинан, который пел стихи, высмеивающие пророка Мухаммада. Курайшиты-язычники, которые были в союзнических отношениях с кинанитами, после этого события совершили набег на племя хузаа, которое встало на сторону мусульман, нарушив тем самым Худайбийский мирный договор. После этого Амр ибн Салим прибыл в Медину с делегацией из сорока человек. Он отправился к Мухаммаду и рассказал ему о набеге, которому подверглось его племя. Пророк, который был крайне опечален случившимся, сказал, что поможет им, и начал подготовку к войне, которая привела к завоеванию Мекки в начале 630 года.

Амр, который был скромным и богобоязненным, нёс одно из трёх знамен, подаренных пророком Мухаммадом племени бани Кааб в день завоевания Мекки. В источниках нет сведений о дате его смерти.

Примечания

Литература 
 Vâkıdî, el-Meġāzî, II, 782—783, 789.
 İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 36.
 İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 134; V, 293—294.
 İbn Abdülber, el-İstîʿâb, II, 359.
 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, IV, 224—225.
 Zehebî, Tecrîdü esmâʾi’ṣ-ṣaḥâbe, Kahire 1971, I, 207.
 İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), IV, 630—632.
 Ali Fehmi Câbiç, Ḥüsnü’ṣ-ṣıḥâbe fî şerḥi eşʿâri’ṣ-ṣaḥâbe, İstanbul 1324, I, 315—319.